Dopf ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Dopf (1921–2015), österreichischer Jesuit und Musikwissenschaftler
 Karl Dopf (1883–1968), österreichischer Journalist und Autor

Kurzform für:

 Dutch oven

Siehe auch:
 Dopfer
 Dopffel
 Topf (Begriffsklärung)